Панамериканский чемпионат по борьбе 2003 года проходил 18 мая в Гватемале (Гватемала).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2003
События 18 мая
Май 2003 года
2000-е годы в Гватемале
Панамериканские чемпионаты в Гватемале
Международные соревнования по борьбе в Гватемале